

História

Sacro Império Romano-Germânico 

Fernando I do Sacro Império Romano-Germânico
Fernando II do Sacro Império Romano-Germânico
Fernando III do Sacro Império Romano-Germânico

Áustria
Fernando I da Áustria

Aragão
 Fernando I de Aragão
 Fernando II de Aragão (1452-1516) — rei de Aragão

Bulgária
Fernando I da Bulgária

Leão, Castela & Espanha
Fernando I de Leão
Fernando II de Leão
Fernando III de Leão e Castela ou São Fernando (1199-1252) — rei de Leão e Castela e santo católico
Fernando IV de Leão e Castela
Fernando V de Leão e Castela ou Fernando II de Aragão
Fernando VI de Espanha
Fernando VII de Espanha

Parma
Fernando, Duque de Parma

Portugal
 Fernando I de Portugal, o Formoso (1345-1383) — 9º rei de Portugal
 Fernando II de Portugal (1816-1885) — duque de Saxe-Coburgo-Gota e rei de Portugal pelo seu casamento com a rainha D. Maria II
 Fernando de Portugal, Conde da Flandres — filho de Sancho I de Portugal
 Fernando de Portugal, Senhor de Serpa, dito o Infante de Serpa — filho de Afonso II de Portugal (século XIII)
 Fernando, o Infante Santo (1402-1443) — príncipe português
 Fernando de Portugal, Duque de Viseu (1433-1470) — duque de Viseu, filho de rei D. Duarte de Portugal
 Fernando de Portugal, Duque da Guarda — duque da Guarda e de Trancoso, filho de Manuel I de Portugal (século XVI)
 Fernando I, Duque de Bragança (1403-1478) — segundo Duque de Bragança
 Fernando II, Duque de Bragança (1430-1483) — terceiro Duque de Bragança

Romênia
Fernando I da Romênia

Toscana
Fernando I, Grão-Duque da Toscana
Fernando II de Médici
Fernando III da Toscana
Fernando IV da Toscana

Políticos
 Fernando José de Portugal e Castro (1752-1817) — 1º Conde e depois 1º Marquês de Aguiar, 14º Vice-Rei do Brasil e primeiro-ministro de Portugal
 Fernando Mascarenhas, 2.º marquês de Fronteira (1655-1729) — 3º Conde da Torre, 2º Marquês de Fronteira e Governador-Geral do Brasil

Religiosos
 Fernando de Bulhões ou Santo António de Lisboa (1195-1231) — santo católico

Esportistas
Fernando Prass (1978 - ) — futebolista brasileiro
 Fernando Manuel Silva Couto (1969- ) — futebolista português
 Fernando Almeida de Oliveira (1978- ) — futebolista brasileiro

Ver também 
 Fernando (nome)

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de história